Die Fußball-Amateurliga Saarland 1976/77 war die 26. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1978 den Unterbau zur 2. Bundesliga dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde erneut Vorjahresmeister Borussia Neunkirchen, die die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd mit dem zweiten Platz in der Südwestgruppe abschloss, der nicht zum Aufstieg berechtigte. Der FC Oster Oberkirchen und Union Hülzweiler mussten nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1977/78 kamen der SSV Überherrn und der SV Bliesen als Aufsteiger aus der Bezirksliga, sowie Röchling Völklingen als Absteiger aus der 2. Bundesliga Süd.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1976/77 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1976/77
1976